Humble (Kentucky)
 Humble (Teksas)
 Humble (Dania) 
 Humble Bundle
 Humble – legendarny władca Danii

Zobacz też